Mossner oder Moßner ist der Familienname folgender Personen:

 Curt Mossner (1860–1929), deutscher Journalist
 Michael von Mossner (* 1947), deutscher Filmproduzent und Drehbuchautor
 Ruth Mossner (* 1947), deutsche Grafikerin
 Walther von Moßner (1846–1932), preußischer General der Kavallerie